Бродская синагога:
 Бродская синагога — синагога в городе Броды на Львовщине в Галиции.
 Бродская синагога — синагога в городе Одесса, основанная выходцами из Брод.
 Бродская синагога — синагога в городе Киев, построенная на деньги Л. И. Бродского.

См. также 
 Броды
 Бродский